Финал четырёх Евролиги 2015/2016 прошёл с 13 по 15 мая 2016 года на арене «Мерседес-Бенц-Арена» в Берлине, Германия.

В Финале четырёх встретились победители четвертьфинальных матчей. Победителем Евролиги стал российский клуб ЦСКА, который обыграл в финале турецкий клуб «Фенербахче» из Стамбула. Самым ценным игроком финала четырёх был признан Нандо де Коло из ЦСКА

Арена 
11 мая 2015 года стало известно, что Финал четырёх Евролиги 2016 пройдет на арене «Мерседес-Бенц-Арена» в Берлине. Арена является домашней для хоккейного клуба «Айсберен» и для баскетбольного клуба «Альба». Её вместимость составляет 16000.

Путь к финалу четырёх

Сетка

Полуфиналы 
Время начала матчей дано по Центральноевропейскому летнему времени (UTC+2).

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Матч за 3-е место

Финал

Состав команд-участниц Финала четырёх

Индивидуальная статистика

Эффективность

Очки

Подборы

Передачи

Перехваты

Блок-шоты

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Евролиги
Официальный сайт финала четырёх Евролиги

Евролига 2015/2016
Финалы Евролиги
Международные спортивные соревнования в Берлине